Désigne deux châteaux en France :
 Château de Sansac, à Beaulieu-sur-Sonnette en Charente,
 Château de Sansac, à Loches en Indre-et-Loire.

Sansac